Саниба ():

 Старая Саниба или Горная Саниба — горное селение в Пригородном районе Северной Осетии
 Новая Саниба — селение в Пригородном районе Северной Осетии
 Верхняя Саниба — селение в Пригородном районе Северной Осетии